Са́шка:

 Сашка — русское уменьшительное имя, производное от мужского имени Александр и женского имени Александра.
 «Сашка» — поэма Михаила Лермонтова.
 «Сашка» — повесть Вячеслава Кондратьева
 «Сашка» — художественный фильм Александра Сурина, экранизация одноимённой повести Вячеслава Кондратьева.
 «Сашка» — сериал Антона Гойды.
 Сашка — болгарская партизанка армянского происхождения.